Села:
 Шелехове — Хмельницька область, Деражнянський район
 Шелехове — Одеська область, Подільський район

Див. також 
Шляхове